Das Monte Carlo Classic 2000 fand vom 13. bis 16. Dezember 2000 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 15. Das Preisgeld betrug 17.000 US-Dollar.

Fiona Geaves traf im Finale auf Stephanie Brind und besiegte diese mit 6:9, 1:9, 9:7, 9:2 und 9:3.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2000
WSA World Tour 2000/01